Az AERO jelentheti a következőket:

Windows Aero
AERO (album)
Aero Vodochody, cseh repülőgépgyár